La mastoïde (ou processus mastoïde ou apophyse mastoïde) est une saillie conique située à la partie inférieure de l'os temporal et sur laquelle s'insèrent le muscle sterno-cléido-mastoïdien, les muscles splénius et longissimus de la tête, et le ventre postérieur du muscle digastrique.

La mastoïde est creusée de cellules mastoïdiennes en communication avec l'oreille moyenne. C'est pourquoi une otite peut parfois s'étendre à ces cellules mastoïdiennes (mastoïdite).

Au-devant de la mastoïde s'ouvre le foramen stylo-mastoïdien qui laisse passage au nerf facial.

Liens externes 
 
 
 

Crâne

de:Schläfenbein#Pars mastoidea